Сборная Витебской области — белорусская команда по пляжному футболу из города Витебск. В Чемпионатах Белоруссии участвует с 2011 года.

Прежние названия 
 «ВитВар» — 2011 год
 «Витгазэнерго» — с 2012 года
 Сборная Витебской области — с 2016

Достижения 
 Чемпионат Белоруссии
  Серебряный призёр: 2013, 2014
 Кубок Белоруссии
  Серебряный призёр: 2012, 2013
  Бронзовый призёр: 2014
 Суперкубок Белоруссии
  Финалист Суперкубка Беларуси: 2014

Примечания

Ссылки 
 Сборная Витебской области на beachsoccer.by

Пляжные футбольные клубы Белоруссии